

Geografia 
 Monterosso al Mare – comune italiano in provincia della Spezia
 Monterosso Almo – comune italiano in provincia di Ragusa
 Monterosso Calabro – comune italiano in provincia di Vibo Valentia
 Monterosso Grana – comune italiano in provincia di Cuneo
 Monterosso – frazione del comune di Aci Sant'Antonio in provincia di Catania
 Monterosso – frazione divisa tra i comuni di Abano Terme e Teolo, in provincia di Padova
 Monterosso – quartiere di Bergamo
 Monterosso – montagna delle Alpi Venoste
 Monterosso – monte a ridosso di Verbania
 Monterosso – insediamento del comune di Umago in Croazia

Persone 
 Cesare Saluzzo di Monterosso (1837-1906) – politico italiano
 Francesco Monterosso (1991) – calciatore australiano
 Pat Monterosso, pseudonimo di Federico Patellani (1911-1977) – fotografo e regista italiano

Altro 
 Monterosso – 'ndrina della 'Ndrangheta
Stazione di Monterosso – stazione ferroviaria a servizio del comune di Monterosso al Mare
 Stazione di Monterosso – stazione ferroviaria a servizio delle cave di Carrara
Stazione di Monterosso Marche – stazione ferroviaria a servizio di Monterosso, frazione di Sassoferrato

Pagine correlate
 Monte Rosso